

Cinema 
 Lagan – film del 1941 diretto da Nitin Bose
 Lagan – film del 1955 diretto da O.P. Dutta
 Lagan – film del 1960 diretto da Rahim Gul
 Lagan – film del 1971 diretto da Ramanna

Geografia  
 Lagan – cittadina della Svezia
 Lagan' – cittadina della Russia
 Lagan – fiume della Svezia
 Lagan – fiume dell'Irlanda del Nord

Persone 
 Francis Lagan – vescovo irlandese
 Matthew D. Lagan – politico statunitense